Esistono più comuni francesi con questo nome

Fougeré – Maine e Loira
Fougeré – Vandea